Зимовий кубок Вищої ліги 2013 — 1-й розіграш кубку. Команди були розділені на дві групи по 4 команди. Переможцем стала Даугава (Даугавпілс).

Груповий етап

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Втішний етап

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|6 лютого 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|7 лютого 2013

|}

Матч за 7 місце 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|13 лютого 2013

|}

Матч за 5 місце 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|14 лютого 2013

|}

Основний етап

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|2 лютого 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|3 лютого 2013

|}

Матч за 3 місце 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|16 лютого 2013

|}

Фінал 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|17 лютого 2013

|}

Посилання 
Офіційний сайт

2013
2013 у футболі